Те́йтум (Те́йтем, Тэ́йтем, Тэ́йтум, непр. Та́тум; ) — английская фамилия. Известные носители:

 Тейтем, Алиша (род. 1986) — канадская баскетболистка, сестра Тамары.
 Тэйтум, Арт (1909—1956) — американский джазовый пианист, композитор.
 Дуан-Тейтум, Дженна (род. 1980) — американская киноактриса и танцовщица.
  (род. 1965) — американский актёр.
 Тейтум, Джейсон (род. 1998) — американский баскетболист.
 Тейтум, Донн (1913—1993) — первый президент и главный исполнительный директор компании Walt Disney Productions.
 Тейтум, Крейг (род. 1983) — американский бейсболист.
 Тейтум, Пол (1955—1996) — американский бизнесмен, один из совладельцев московской гостиницы «Рэдиссон Славянская».
 Татум (Тейтум), Рис (1921—1967) — американский баскетболист и бейсболист, член Баскетбольного Зала славы (2011).
 Тейтем, Тамара (род. 1985) — канадская баскетболистка, сестра Алишы.
 Тейтум, Тиффани (род. 1997) — венгерская порноактриса.
  (1926—2014) — американский участник Второй мировой войны, один из героев сериала «Тихий океан».
 Тейтум, Ченнинг (род. 1980) — американский актёр, продюсер и модель.
 Тейтем, Эдуард (1909—1975) — американский биохимик и генетик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1958).
 Тейтум, Эрл (род. 1953) — американский баскетболист.
 Тэйтум, Брэдфорд (род. 1965) — американский актер.

Вымышленные 
 Татум, Дредерик — персонаж мультсериала «Симпсоны».
 Тейтум, Чак — главный герой фильма-нуар Билли Уайлдера «Туз в рукаве» (1951).

Примечания